Instrument (af latin instrumentum "redskab", "udstyr") har flere betydninger:

 Musikinstrument – instrument der bruges af en musiker til at frembringe musik med
 Måleinstrument – instrument til at fortage målinger med
 Instrumentalist - musiker der mestrer et musikinstrument
 Redskab - instrument der bruges som redskab feks. instrumenter til videnskabelig brug 

Se også
 Instrumentalis – en kasus, som man bruger til at udtrykke, med hvad man gør noget
 Instrumentbygger – en person der bygger (musik)instrumenter
 Instrumentbræt – panel med flere måleinstrumenter, som eks. i biler
 Instrumentmager – flertydig